Коломы́я () — город в Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Коломыйского района и Коломыйской городской общины (до 2020 года был городом областного подчинения). Культурная столица Покутья. Находится на реке Прут. Известна как город со времен Галицко-Волынского княжества.

История 
Впервые Коломыя упоминается как «доходный город» князя Даниила Галицкого в Галицко-Волынской летописи под 1241 годом. Город располагался на пересечении важных торговых путей, которые вели в Прагу, Вену, Регенсбург и Майнц. Коломыя упоминается в летописном «Списке русских городов дальних и ближних».

В середине XIII века Коломыя и её околицы были важным центром добычи соли, что приносило большую прибыль княжеской казне. Выгодное географическое положение города способствовало активной торговле с Польшей, Венгрией, Византией, генуэзскими и венецианскими факториями Причерноморья, Литвой, странами Западной Европы. Территориально Коломыя входила во владения Галицко-Волынского государства, выполняя функции торгового и фортификационного центра юго-восточной границы Галицкой Руси. Тогда на берегах Прута стояли 4 крепости: в Коломые, Олешко, Снятине и Черновцах.

В период с 1349 по 1569 год город находился под властью Польши. В 1405 году Коломыя получила Магдебургское право. В 1411 году Коломыя со всем Покутьем была продана на 25 лет молдавскому государю Александру с условием, что последний выступит на стороне Польши против Венгрии. По тем же соображениям впоследствии Коломыйский замок несколько раз дарили молдавским воеводам.

В 1490 году Коломыйская крепость не устояла перед десятитысячной армией повстанческого вожака Ивана Мухи. В 1498 году турки и валахи разрушили город, двигаясь на запад. С тех пор они почти ежегодно разоряли Покутье: в 1502 и 1505 годах Коломыя была сожжена, а в 1589 году почти стёрта с лица земли.

В 1772 году, после первого раздела Польши, город перешёл под власть Габсбургов. По новому административному делению 1781 года Коломыя была включена в Станиславский округ и частично потеряла свои функции уездного центра. На окраинах города постепенно начали строиться немецкие колонии. В течение XIX века правительство построило в Коломые 6 военных казарм и 3 пороховых склада. В городе концентрируются войска, создаётся 70 уголовных отрядов для борьбы с повстанческим движением. В 1884 году в городе было открыто трамвайное движение на паровой тяге.

15 сентября 1914 года в Коломыю вступили российские войска. В Первую Мировую войну российские войска трижды брали и оставляли город. После Польско-Украинской войны город был включён в состав Польской республики.

После вступления в Коломыю советских войск в сентябре 1939 г. еврейские организации были закрыты, а еврейские деятели подверглись преследованиям.

После начала Великой Отечественной войны, в конце июня — начале июля 1941 г., город был оставлен Красной армией. Вскоре здесь прокатилась волна еврейских погромов, организованных местным украинским населением. Погромы длились два дня, до тех пор, пока в город не вошли венгерские войска.

В период Второй мировой войны треть города была сожжена, еврейское население было почти полностью уничтожено. За один только день 21 января 1942 года в городе было расстреляно 400 евреев.

27 марта 1944 года группа из 7 Т-34 1-й гвардейской танковой бригады под командованием гвардии капитана В. А. Бочковского освободили Чернятин, Сороки, Гвоздец, а затем, форсировав реку Чернява, подошли к железнодорожной станции Коломыя, опорному пункту немецких войск в Прикарпатье. Однако с ходу не удалось взять город, забитый войсками и техникой. Тогда комбриг В. М. Горелов прислал на помощь четыре танка из 1-го танкового батальона.

На рассвете 28 марта усиленная группа капитана В. А. Бочковского, совершив обходной манёвр, ворвалась в Коломыю и, сломив упорное сопротивление противника, в этот же день очистила от него город, захватив переправу через реку Прут. При этом храбро сражались танкисты Духов, Катаев, Игнатьев, Шарлай, Большаков, Верховенко и другие. За освобождение города Коломыя 1-я гвардейская танковая бригада Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.04.1944 года награждена орденом Богдана Хмельницкого II степени, а командир танка гвардии младший лейтенант А. Н. Игнатьев и командир башни танка гвардии сержант А. Е. Землянов были удостоены звания Героя Советского Союза. Гвардии капитан В. А. Бочковский, осуществивший эту операцию, был упомянут в Приказе Верховного Главнокомандующего.

Началось восстановление города, но вместе с тем значительную часть местной интеллигенции арестовали и вывезли в Сибирь, пострадали католические священники, были разрушены и перестроены некоторые храмы.

В 1880 году в Коломые был арестован и три месяца провёл в Коломыйской тюрьме Иван Франко. В 2009 году Коломыя была названа журналом «Фокус» «Самым безопасным городом» Украины.

Архитектура 
В Коломые хорошо сохранилась застройка конца XIX — первой половины XX вв. В настоящее время она практически полностью приведена в порядок.

Достопримечательности 

 Церковь Святого Михаила
 Деревянная Благовещенская церковь
 Костел Девы Марии
 Костел Игнатия Лойолы
 Мемориальное еврейское кладбище и охель (молитвенный павильон) на могиле праведника Гиллеля Боруха Лихтенштейна, который в 19 веке был главным раввином Коломыи
 Музей истории города
 Музей «Писанка»
 Музей народного искусства Гуцульщины и Покутья
 Городская ратуша
 Областной драмтеатр
 Народный Дом
 Грекокатолический кафедральный Преображенский собор
 «Гуцульская деревня»
 Памятник Ивану Франко

Известные люди 

Среди известных уроженцев Коломыи:
 Антонийчук, Кристина Васильевна (род. 1990) — украинская теннисистка.
 Белоскурский, Михаил Алексеевич (1902—1972) — советский военачальник, генерал-майор
 Биберович, Иван (1854—1920) — украинский театральный деятель, актёр, режиссёр.
 Биберовичева, Иванна Антоновна (1861—1937) — украинская актриса.
 Григорчук, Роман Иосифович (род. 1965) — украинский футболист.
 Жуков, Евгений Александрович (род. 1986) — начальник Патрульной полиции Украины, «киборг» Донецкого аэропорта.
 Кайе-Кисилевский, Владимир Юлианович (1896—1976) — писатель, профессор Оттавского университета.
 Майборский, Владимир Петрович (1911—1986), старшина 24 Железной стрелковой дивизии, Герой Советского Союза (1945)
 Оробец, Инна Петровна (род. 1971) — советская и украинская спортсменка и тренер; Заслуженный мастер спорта Украины.
 Павлишин, Стефания Стефановна (род. 1930) — украинский и советский музыковед.
 Петруский, Октав (1820—1894) — польский политический и общественный деятель. Почётный гражданин города Коломыя.
 Почаевский, Иов (ок. 1551—1651) — почаевский преподобный.
 Сельская-Райх, Маргарита Ивановна (1903—1980) — художница.
 Федчук, Андрей Васильевич (1980—2009) — украинский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года и чемпионата Европы 2004 года.
 Фишер-Слиж, Мария (1922—2012) — украинский врач, меценат.
 Фойерман, Эмануэль (1902—1942) — виолончелист.
 Щепановский, Станислав (1846—1900) — польский инженер, юрист, экономист, химик, предприниматель, один из пионеров нефтедобывающей промышленности в Галичине. Почётный гражданин города Коломыя.

Галерея

Города-побратимы 
  Мукачево, Украина
  Дрокия, Молдова
  Кременчуг, Украина

Примечания

Литература 
  Kołomyja — Warszawa : Filip Sulimierski i Władysław Walewski, 1883 . — T. IV : Kęs — Kutno. — S. 283—286.
 Трусов В. С. «Симбирская железная». Исторический очерк. — М., «Ольга», 2007 (Герой Советского Союза В. П. Майборский)

Ссылки 
 Первое СМИ Коломыи и района
 Веб-портал Коломыи
 Фотоэкскурсия по Коломые
 Місто Коломия
 Історія міста Коломиї

 
Города Древней Руси
Бывшие еврейские местечки Украины
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Города Ивано-Франковской области